SPSR steht für:
 San Pedro & Southwestern Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft in Arizona
 South Persian State Railways, ehemalige iranische Eisenbahngesellschaft, siehe SPSR-Klasse 300

Abkürzung